Ленинская — топоним, связанный с В. И. Лениным:

Станции метро 
 Ленинская (станция метро, Нижний Новгород)
 Ленинская — одно из планировавшихся названий станции «Козья слобода» в Казани.
 Ленинская — прежнее название станции «Театральная» в Киеве.

Железнодорожные станции и платформы 
 Ленинская (платформа) — в Московской области

Населённые пункты 
 Ленинская — бывшая станица, ныне в черте города Алма-Аты, Казахстан

См. также 
 Ленинская линия
 Ленинская улица